Diversisporales är en ordning av svampar. Diversisporales ingår i klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Diversisporales